De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 1984 op het stratenparcours in Los Angeles vond plaats op zondag 12 augustus 1984. Er werd gestart om 17:00. De start en finish bevonden zich in het Los Angeles Memorial Coliseum. De wedstrijd werd gewonnen door de Portugees Carlos Lopes in 2:09.21. Met deze tijd verbeterde hij het olympisch record hetgeen 24 jaar bleef staan.

Records

Uitslag 

Mannen 42000
Marathon in 1984